Příjmení Heidler, v ženské variantě Heidlerová, nosí více osobností:
 Alexander Heidler (1916–1980) – český katolický kněz, teolog a publicista
 Betty Heidlerová (* 1983) – německá atletka
 Ferdinand Heidler (rozcestník), více osob
 Friedrich Heidler (1844–1897) – rakouský politik, poslanec Moravského zemského sněmu
 Gert Heidler (* 1948) - východoněmecký fotbalista
 Gustav Heidler (1883–1930) – český a československý politik a poslanec
 Karl Heidler von Heilborn (1792–1866) – český lázeňský lékař, příznivec a propagátor Mariánských Lázní a autor 25 lékařských odborných publikací

Německá příjmení
Česká příjmení